Монтклер има више значења:
 Монтклер (Вирџинија)
 Монтклер (Калифорнија)
 Монтклер (Њу Џерзи)